Vejerslev Sogn henviser til flere artikler:
 Vejerslev Sogn (Favrskov Kommune) – et sogn i Favrskov Kommune og i Favrskov Provsti
 Vejerslev Sogn (Morsø Kommune) – et sogn i Morsø Kommune og i Morsø Provsti